Alphonse Indelicato – mafioso statunitense
 Mark Indelicato – attore statunitense 
 Mariano Indelicato – politico italiano